Eredivisie (1989/1990) była 33. sezonem Eredivisie – rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna PSV Eindhoven. Nowym mistrzem Holandii został zespół AFC Ajax. Tytuł króla strzelców zdobył Romário, który w barwach klubu PSV Eindhoven zdobył 23 gole.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
 FC Emmen – NEC Nijmegen 1 – 2; 0 – 0

Zespół NEC Nijmegen utrzymał się w Eredivisie.

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 
 

1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1989 w Holandii
1990 w Holandii